2014 Forest Hills Drive — третий студийный альбом американского рэпера Джея Коула, издан 9 декабря 2014 года на лейбле Roc Nation. Альбом получил положительные отзывы критики и платиновый статус в США. Достиг первого места в американском хит-параде Billboard 200 и получил несколько премий (BET Hip Hop Awards и Billboard Music Awards) и номинаций, включая номинацию на Грэмми как лучший рэп-альбом года.

История записи 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, Exclaim!, HipHopDX, Pitchfork, XXL, AllMusic, RapReviews.com, PopMatters, Rolling Stone, Spin.

Итоговые списки

Награды и номинации

Список композиций 

Замечания
  обозначает сопродюсера
  обозначает дополнительного продюсера

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания 

Альбомы Dreamville Records
Альбомы Roc Nation
Альбомы Columbia Records
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Альбомы, спродюсированные Illmind